Александар Вукотић се може односити на:

 Александар Вукотић (генерал) (1920—1976), генерал-потпуковник ЈНА.
 Александар Вукотић (фудбалер) (1995), фудбалер.